Okręty US Navy o nazwie USS "Calumet":
 Pierwszy USCGC "Calumet" był kutrem portowym należącym do United States Revenue Cutter Service (jako USRC "Calumet"). Służył w US Navy w latach 1917-19.
 Drugi  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.

Calumet